BEST Engineering Competition
 Business English Certificate